Lacio puede referirse a lo siguiente:

 Lacio, una región de Italia.
 Lacio (Antigüedad), una antigua región de la península itálica.
 Lacio antiguo, el núcleo original de la antigua región del Lacio.
 Lacio nuevo, el territorio expandido de la antigua región del Lacio.